Jan Rutten (priester)
Jan Rutten (politicus)